Internet Protocol – podstawowy protokół stosowany w Internecie
 Adres IP – liczba służąca identyfikacji elementów warstwy trzeciej modelu OSI – w obrębie sieci oraz poza nią
 Stopień ochrony IP (ang. ingress protection) – stopień ochrony urządzenia elektrycznego przed penetracją czynników zewnętrznych
 ip – polecenie w systemach operacyjnych Linux
 Inicjatywa Pracownicza – związek zawodowy w Polsce
 Własność intelektualna (ang. intellectual property) – grupa monopoli prawnych, w tym niektóre dobra niematerialne oraz niektóre własności przemysłowe
 Immunoprecypitacja białek – metoda wyodrębniania białek
 International Paper (symbol giełdowy NYSE: IP) – amerykański koncern papierniczy posiadający w Polsce spółkę IP Kwidzyn
 Informacja publiczna

Zobacz też 
 VoIP
 IPTV